Miejscowości w USA:
 Chesaning – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
Gminy w USA:
 Chesaning (ang. Chesaning Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw